Chcę żyć jak Hiltonowie – amerykański program rozrywkowy nadawany w latach 2005 (świat, kanał BBC) –  2007 (Polska, kanał TVN Style). Program prowadzony jest przez matkę Paris Hilton – Kathy Hilton. Nagrodą jest luksusowy apartament oraz 200.000 dolarów

Telewizyjne programy rozrywkowe